A estrada municipal 540 (M540) é uma estrada que liga Calvelhe a Coelhoso no concelho de Bragança.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)